Wahrheit steht für:

 Wahrheit, Übereinstimmung einer Aussage mit einem Sachverhalt
 Hermann Wahrheit (1900–1981), deutscher Politiker

Die Wahrheit steht für:
 Die Wahrheit (Prag), deutschsprachige jüdische Wochenzeitung (1871–1872)
 Die Wahrheit (Wien), jüdische Wochenzeitung (1885–1938)
 Die Wahrheit (Hannover), Zeitung in Hannover (1949–1956), siehe Hannoversche Volksstimme #Die Wahrheit
 Die Wahrheit (SEW), Tageszeitung der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (1955–1989)
 Die Wahrheit, satirische Seite der Tageszeitung taz, siehe Die Tageszeitung #Satireseite Die Wahrheit
 Die Wahrheit (Film), französischer Spielfilm von  Henri-Georges Clouzot (1960)
 Tatort: Die Wahrheit, deutscher Fernsehfilm (2016)

Siehe auch:
 Warheit (deutsche Band)
 Di warheit (jiddische Zeitung 1918)